American Way, un magazine inflight bimensuel édité par la compagnie aérienne américaine American Airlines, aujourd'hui dispoaru ;
 American Way, un film britannico-américain réalisé par Maurice Phillips, sorti en 1986.

Voir aussi 
 American way of life (en français, mode de vie américain), une expression désignant une éthique nationale ou patriotique américaine qui prétend adhérer aux principes élaborés dans la Déclaration d'indépendance des États-Unis : la vie, la liberté et la recherche du bonheur